Hollósi Gábor (1935–2012) biológus
 Hollósi Gábor (1976) történész